Statens Ämbetshus i Mariehamn på Åland hyser Statens ämbetsverk på Åland och dess förvaltning. Här ligger bland annat Ålands tingsrätt, Ålands förvaltningsdomstol, kriminalvårdsväsendet på Åland, Ålands tulldistrikt, skattebyrån, lantmäteribyrån och landskapsfogdeämbetet.

Externa länkar
Statens ämbetsverk på Åland

Byggnader i Mariehamn